Lorsqu'il s'agit d'un animal, la bernache peut aussi être appelée bernacle. Quand il s'agit d'un , elle peut encore être appelée barnache.

Sciences et techniques 
En zoologie :
 une bernache est un oiseau palmipède du genre Branta (famille des Anatidés), apparenté aux oies  - par exemple la Bernache cravant, la Bernache nonnette ou la Bernache du Canada ;
 la Ouette de Magellan, également appelé Bernache de Magellan, est un oiseau palmipède du genre Chloephaga (famille des Anatidés), apparenté aux oies ;
 une bernache, plus souvent appelée patelle, est un mollusque gastéropode à coquille conique ;
 une bernache, plus souvent appelée balane, est un crustacé cirripède à coquille calcaire (ordre des Sessilia).

Culture et société 
 La bernache, ou vin bourru, est un moût en cours de fermentation alcoolique.